Wolseley Viper ist der Name folgender Produkte der Wolseley Motor Company:

 eines Flugmotors, siehe Hispano-Suiza 8
 eines Kraftfahrzeugs, siehe Wolseley 16/45